De wegwedstrijd is een onderdeel van de wielersport op de Olympische Zomerspelen. De wedstrijd wordt altijd op de eerste zondag van de Olympische Zomerspelen verreden.

De eerste keer dat de wegwedstrijd voor vrouwen op het programma stond, was in 1984, bij de Olympische Zomerspelen in Los Angeles. De eerste gouden medaille was voor Connie Carpenter-Phinney, die namens de Verenigde Staten fietste. Zilver was voor de Amerikaanse Rebecca Twigg, brons was voor de West-Duitse Sandra Schumacher.

Meervoudige medaillewinnaars 
 Jeannie Longo-Ciprelli (Frankrijk), 1 keer goud, 1 keer zilver
 Monique Knol (Nederland), 1 keer goud, 1 keer brons
 Emma Johansson (Zweden), 2 keer zilver

Medaillespiegel 

Wegwedstrijd vrouwen